Anassibia – personaggio della mitologia greca, moglie di Nestore e figlia di Cratieo e di Euridice 
 Anassibia – personaggio della mitologia greca, nipote di Melampo e figlia di Biante ed Ifianassa, sposò Pelia re di Iolco
 Anassibia – personaggio della mitologia greca, figlia di re Atreo e di Erope, madre di Pilade e sorella di Agamennone
 Anassibia – personaggio della mitologia greca, ninfa insidiata dal dio Apollo e che la dea Artemide rese invisibile
 Anassibia – personaggio della mitologia greca, una danaide che sposò (ed uccise) l'egittide Achelao 
 Anassibia – personaggio della mitologia greca, madre di Meandro avuto da Cercafo 
 Anassibia – personaggio della mitologia greca, naiade del fiume Gange che fuggendo dalle pretese  di Helios fu nascosta da Artemide nel tempio di Mount Koryphe

Note